

Persone 
 Tico – Soprannome di Alex Chandre de Oliveira, calciatore brasiliano
 Tico – Soprannome di Onyekachi Okonkwo, calciatore nigeriano
 Tico Brown – Cestista statunitense
 Tico Santa Cruz – Musicista brasiliano
 Tico Torres – Batterista statunitense
 Tico Wells – Attore statunitense

Personaggi immaginari 
 Rose Tico – Personaggio immaginario dell'universo di Guerre stellari
 Tico lo scoiattolo – personaggio della serie d'animazione Dora l'esploratrice

Altro 
 Tico – Uragano del 1983
 Tico Records – Etichetta discografica statunitense
 Daewoo Tico – Veicolo prodotto in serie dalla Daewoo